Mount Despair ist der Name folgender Berge:

 Mount Despair (Montana) im Glacier-Nationalpark, Montana, Vereinigten Staaten
 Mount Despair (Washington) im Whatcom County, Washington, Vereinigte Staaten
 Mount Despair (Victoria) in Victoria, Australien